Plusieurs membres de la famille de Nassau-Dillenbourg ont porté le prénom d'Henri :

 Henri, comte de Nassau-Dillenbourg (1550-1574), enfant de Guillaume de Nassau et de Juliana de Stolberg, et le plus jeune frère de Guillaume Ier d'Orange-Nassau.
 Henri, prince de Nassau-Dillenbourg (1641-1701), prince de Nassau-Dillenbourg.